Мацци́ни, Мадзи́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Мадзини, Джузеппе — итальянский революционер, политический оратор, публицист и критик.
 Мадзини, Мина Анна (Мина) — известная итальянская певица.